Georg Schulte ist der Name folgender Personen:

* Georg Schulte (Politiker) (1903–1976), deutscher Politiker (SPS, SPD)
 Georg Schulte-Frohlinde (* 1927), deutscher Übersetzer und Bühnenautor 
 Georg Mühlen-Schulte (1882–1981), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Georg Schulze
 Georg Schultze